Ventilazione polmonare – l'aria che entra ed esce dai polmoni
Ventilazione artificiale – permette la respirazione artificiale di un paziente
Ventilazione – in architettura, ricambio dell'aria
Ventilazione controllata – sistema di ricambio artificiale dell'aria
Ventilazione – album di Ivano Fossati
Ventilazione del grano – fase della trebbiatura